Igi steht als Abkürzung für:
 Igi (Insel) der Asia-Inseln

IGI steht als Abkürzung für:
 Indira Gandhi International Airport
 International Genealogical Index der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Innovative Genomics Institute des Lawrence Berkeley National Laboratory
 International Gemological Institute, eine niederländische Organisation zur Zertifizierung von Schmuck
 University of International Golden Indonesia

Siehe auch:
 Project I.G.I

Abkürzung